Анна Медведева:
* Медведева, Анна Владиславовна (более известна как Панкратова, Анна Яковлевна; род. 1970) — журналист, поэтесса, композитор, автор-исполнитель.
 Медведева, Анна Евгеньевна (род. 1989) — российская лыжница и триатлонистка.